Davide Silvestri (acteur), Italiaans acteur
 Davide Silvestri (wielrenner), Italiaanse wielrenner